DDR-Fußball-Oberliga 1977/1978 var Östtysklands högstadivision i fotboll den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Dynamo Dresden.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1977/1978
1977/1978
1977 i Östtyskland
1978 i Östtyskland